Lady Louise Alexandra Marie Irene Mountbattenová (13. července 1889 – 7. března 1965) byla jako manželka krále Gustava VI. Adolfa Švédského švédská královna. Louise se narodila jako princezna německého rodu Battenbergů a byla blízce spřízněna s vládnoucími rodinami Británie a Ruska. Během první světové války sloužila Louise jako zdravotní sestra v Červeném kříži. V roce 1923 se provdala za ovdovělého Gustava Adolfa a převzala roli první dámy Švédska, ale královnou se stala až po jeho nástupu na trůn v roce 1950. Královna Louise byla známá svou výstředností a pokrokovými názory.

Biografie 

Luisa se narodila jako dcera Ludvíka Battenberga, admirála britského námořnictva; ten se za první světové války roce 1917 kvůli silným protiněmeckým náladám v Británii zřekl všech svých německých titulů a změnil si příjmení na Mountbatten (anglický překlad původního německého jména Battenberg) a z Luisy se tehdy stala Lady Louise Mountbatten.

Luisinou matkou byla princezna Viktorie Hesensko-Darmstadtská, vnučka královny Viktorie, starší sestra ruské carevny Alexandry Fjodorovny. Luisa byla druhým dítětem svých rodičů a měla ještě dva bratry (jeden z nich byl Louis Mountbatten) a sestru Alici, matku prince Filipa, manžela britské královny Alžběty.

Ještě jako mladá princezna říkala Luisa, že si nikdy nevezme vdovce nebo krále. Splnilo se jí oboje v jedné osobě – 3. listopadu roku 1923 se provdala za švédského prince Gustava Adolfa, vdovce po Margaretě z Connaughtu, (vnučce královny Viktorie), který se v roce 1950 stal švédským králem. Bylo to šťastné manželství, třebaže jejich jediné dítě – dcera – se narodilo mrtvé a další děti již nepřišly. Luisa děti milovala a starala se pečlivě o děti Gustava Adolfa z prvního manželství a později i o jeho vnuky.

Královna Luisa zemřela 7. března roku 1965 v nemocnici sv. Jiřího ve Stockholmu po operaci po sérii těžkých onemocnění. Naposledy před smrtí se na veřejnosti objevila v lednu roku 1964 při předávání Nobelových cen. Byla pochována po boku svého manžela v parku Haga u Stockholmu.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p10089.htm#i100885
 Mountbatten (anglicky)

Battenbergové
Mountbattenové
Švédské královny
Komtuři velkokříže Řádu polární hvězdy
Nositelé Královského červeného kříže
Nositelé Řádu Serafínů
Rytíři Řádu slona
Nositelé velkokříže s řetězem Řádu bílé růže
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Nositelé velkokříže Záslužného řádu Německa
Nositelé Čestného odznaku Za zásluhy o Rakousko I. třídy
Nositelé velkokříže Řádu nizozemského lva
Narození v roce 1889
Narození 13. července
Narození v Darmstadtu
Úmrtí v roce 1965
Úmrtí 7. března
Ženy
Úmrtí ve Stockholmu
Nositelé Britské válečné medaile
Nositelé Vítězné medaile (Spojené království)
Nositelé Řádu Mahá Čakrí
Britské šlechtičny v 19. století
Britské šlechtičny v 20. století